Fort Hamilton Parkway (Culver Line), een station van de metro van New York aan de Culver Line in Brooklyn
 Fort Hamilton Parkway (Sea Beach Line), een station van de metro van New York aan de Sea Beach Line in Brooklyn
 Fort Hamilton Parkway (West End Line), een station van de metro van New York aan de West End Line in Brooklyn